Famar Lyon est un laboratoire pharmaceutique français, produisant notamment la Nivaquine à base de Chloroquine.

Son siège social et son site d'exploitation sont à Saint-Genis-Laval.

Productions

Activité, rentabilité, effectif

Histoire 
En mai 2019, Patrick Puy est nommé à la tête de Famar par l'actionnaire, le fonds américain KKR pour vendre « à la découpe » les sites du groupe de sous-traitance pharmaceutique Famar situés à :

 Saint-Rémy-sur-Avre (produits pour injection et produits lyophilisés), repris par le groupe pharmaceutique Delpharm ;
 Famar L'Aigle (formes solides et les gélules) ;
Famar Orléans-la-Source ;
 Famar Lyon site de Saint-Genis-Laval.

Faute de trouver un repreneur, la société Famar Lyon est placée en redressement judiciaire le .

Début , la société reçoit une offre de reprise motivée par deux de ses produits : la chloroquine sulfate, une molécule qui suscite l'attention pour le traitement du Covid-19, et un antibiotique à base d’azithromycine, utilisé dans les travaux du professeur Didier Raoult.

Le , Gilbert-Luc Devinaz, fait part de son intention de soumettre au vote la nationalisation de Famar Lyon.

Courant , deux offres de reprise sont déposées au tribunal de commerce pour reprendre Famar Lyon.

Fin , Famar est repris par Benta Pharma, un groupe pharmaceutique libanais. L'offre de reprise qui a été validée par le tribunal de commerce de Paris prévoit un investissement de 42 millions d'euros d'ici 2026, la sauvegarde de 115 emplois sur 250 et la perspective d'embauche de près de 270 salariés dans les six prochaines années.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Famar Orléans
 Chloroquine

Entreprise ayant son siège dans le Rhône
Entreprise pharmaceutique